Ženski kuglački klub "Ogulin" (ŽKK Ogulin; Ogulin) je ženski kuglački klub iz Ogulina, Karlovačka županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub je član 2. hrvatske kuglačke lige za žene - Zapad.

O klubu  
U Ogulinu je od 1979. do 1992. godine djelovala ženska ekpa Kuglačkog kluba "Klek", te se po gašenju iste vreenom javila potreba za organiziranjem novog ogulinskog ženskog kluba. ŽKK "Ogulin" je osnovan 16. lipnja 2005. godine, te se otad redovito natječe. Njegova prva ekipa je dvije sezone (stanje 2019./20.) bila i član "Prve hrvatske lige" te češće 2. hrvatske lige (skupine (Zapad/Jug i Zapad).  
Nakon osnivanja ŽKK "Ogulin" pri klubu ""Policajac" je također osnovana ženska ekipa koja se ligaški natjecala do sezone 2012./13.

Uspjesi

Ekipno 
 2. HKL (Zapad i Zapad/Jug) 
 prvak: 2007./08., 2013./14.

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama  

 Rezervna ekipa

Poznate igračice

Unutarnje poveznice 
 Ogulin
 Kuglački klub Policajac Ogulin (žene) 
 Kuglački klub Klek Ogulin (žene)

Vanjske poveznice 
 Ženski kuglački klub Ogulin, facebook stranica 
 kuglanje.hr, Ženski kuglački klub Ogulin 
 aplikacija.kuglanje.hr, Ženski kuglački klub Ogulin 
 sportilus.com, ŽENSKI KUGLAČKI KLUB OGULIN

Izvori  
 
 kuglanje-kaz.weebly.com, Kuglački savez Karlovačke županije - klubovi, pristupljeno 3. ystudenog 2019. 
 isssu.com, Darko Pribanić: Sportski godišnjak Karlovačke županije 2015., Karlovac, 2016., ISSSN 1848-4018, str. 155, preuzeto 3. studenog 2019. 
 poslovna.hr, ŽENSKI KUGLAČKI KLUB OGULIN 
 bisnode.hr, ŽENSKI KUGLAČKI KLUB "OGULIN" 
 fininfo.hr, "ŽKK "OGULIN" 
  

Hrvatski ženski kuglački klubovi 
Šport u Ogulinu
Ogulin